

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 6 podstawowych
 Leopoldów – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Trzeszczany
 Leopoldów – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Łęczna
 Leopoldów – wieś w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Ryki
 Leopoldów – kolonia wsi Kazimierzów w woj. łódzkim, w pow. łódzkim wschodnim, w gminie Koluszki
 Leopoldów – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Rawa Mazowiecka
 Leopoldów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Białobrzegi
 Leopoldów – część wsi Józefków w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Szczawin Kościelny
 Leopoldów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Lipsko
 Leopoldów – część wsi Mzurów w woj. śląskim, w pow. myszkowskim, w gminie Niegowa
 Leopoldów – przysiółek wsi Słupia Nadbrzeżna  w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Tarłów

Inne 
 Leopoldów – przystanek kolejowy

Zobacz też 
 Leopoldowo